Živinice, grad i općina u Bosni i Hercegovini.
 Živinice (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa, BiH
 Živinice (Skender Vakuf, BiH), naselje u općini Skender Vakuf, BiH
 Živinice Donje, naselje u općini Živinice, BiH
 Živinice Gornje, naselje u općini Živinice, BiH